De naam Partido Popular betekent in het Spaans en het Portugees letterlijk: Partij van het Volk. Er zijn verschillende landen waarin een Partido Popular bestaat of heeft bestaan:

Partido Popular (Spanje), een politieke partij in Spanje
Partido Popular (Portugal), een politieke partij in Portugal